SLU kan avse: 

Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund, till 1962 namnet på Centerpartiets ungdomsförbund
Sveriges lantbruksuniversitet – ett svenskt statligt universitet med ansvar för areella näringar, på flera platser
Saint Louis University – ett privat jesuituniversitet i Saint Louis, Missouri
SLU –IATA:s kod för George F. L. Charlesflygplatsen, Saint Lucia